Das Nummer 1 Album — сборник хитов Modern Talking и Blue System, составленный продюсером, создателем и участником обоих групп, Дитером Боленом. В альбом вошли самые популярные композиции дуэта Modern Talking и группы Дитера Болена Blue System. Многие из песен, вошедших в сборник, ранее возглавляли возглавляли хит-парады Германии и других стран Европы.

Список композиций 
 Modern Talking — You’re My Heart, You’re My Soul
 Modern Talking — You Can Win If You Want
 Modern Talking — Cheri Cheri Lady
 Blue System — Sorry Little Sarah
 Blue System — My Bed Is Too Big
 Modern Talking — Brother Louie
 Modern Talking — Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)
 Modern Talking — Geronimo’s Cadillac
 Blue System — Under My Skin (Radio Version)
 Blue System — Silent Water (aus dem Tatort «Moltke»)
 Modern Talking — Jet Airliner (Radio Version)
 Modern Talking — You Are Not Alone
 Modern Talking — China In Her Eyes (Vocal Version)
 Blue System — Love Suite
 Blue System — Magic Symphony
 Modern Talking — Win the Race
 Modern Talking — TV Makes the Superstar (Radio Edit)
 Modern Talking — Juliet
 Blue System — Déjà vu (Radio Mix)
 Modern Talking — Space Mix '98

Примечания

Ссылки